Geert den Ouden, född 24 juli 1976 i Delft i Nederländerna, nederländsk före detta fotbollsspelare, anfallare.

Som 13-åring anslöt den Ouden till första klubben i sitt liv, NOC Rotterdam. Där spelade han i 5 år och bytte till klubben SV Smitshoek. Vid 21 års ålder ville Excelsior Rotterdam skriva ett 3-årskontrakt med den Ouden och han tackade ja. Därefter skrev han på för två år med klubben RBC Roosendaal. I juli 2003 värvade Djurgårdens IF honom. Den Ouden värvades för att ersätta Johan Elmander och gick därför rakt in i startelvan och spelade central anfallare i lagets 4-3-3-system. Den Ouden gjorde stor succé med 8 mål på sina 6 första matcher och spelade en stor roll i Djurgårdens seger i Allsvenskan 2003. I juli 2004 såldes han till ADO den Haag och flyttade därmed tillbaks till Nederländerna. Sommaren 2006 bytte han klubb till Willem II Tilburg som också spelar i högsta divisionen i Nederländsk klubbfotboll. Efter en säsong i Willem II med ont om speltid och bara ett producerat mål bytte den Ouden klubb till Excelsior Rotterdam med kontrakt till 2009. Sedan dess är han klubblös.

Meriter 

 Ligamästare i Sverige 2003 med Djurgårdens IF
 Delaktig i Djurgårdens IF:s Svenska Cupen-guld säsongen 2004 eftersom han spelade i de första omgångarna innan han lämnade klubben.

Externa länkar 
 Holländsk striker till Djurgården (juli 2003)
 Spelarinfo/statistik hos Willem II
 www.geertdenouden.nl
 Spelarinfo hos Excelsior (felaktig statistik för DIF-tiden)
 Spelarinfo hos De Graafschap

Nederländska fotbollsspelare
Spelare i Excelsior Rotterdam
Spelare i RBC Roosendaal
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i ADO Den Haag
Spelare i Willem II Tilburg
Spelare i De Graafschap
Spelare i Valletta FC
Idrottare från Delft
Födda 1976
Levande personer
Män